Le Grand Prix moto de République tchèque 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018. 

Cette  du Grand Prix moto de République tchèque s'est déroulée du 3 au  sur le Circuit de Masaryk.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport en Tchéquie en 2018
Sport en août 2018
Repub